«Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита, через дикий край, чёрный лес, за туманные горы. Туда и обратно. По сказочной повести Джона Толкина „Хоббит“» (также известен как «Приключения хоббита») — телеспектакль по мотивам повести-сказки Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно», перевод Н. Л. Рахмановой. В работе над спектаклем приняли участие артисты ленинградских театров.

Телеспектакль снимался в 7-й студии Ленинградского телецентра, в то время являвшейся одним из самых оснащённых аппаратно-студийных блоков на советском ТВ. На спектакле впервые была применена технология двойной рирпроекции.

Сюжет 
Сидя в кресле, Автор начинает повествование о странствиях хоббита Бильбо Бэггинса. Тот жил в своей норе, пока в его спокойный мир не вошёл волшебник Гэндальф, а затем и тринадцать гномов, которые смогли уговорить хоббита отправиться с ними в опасное путешествие.

Застигнутые непогодой в горах, странники попытались укрыться в пещере, однако в результате попали в плен к гоблинам. Гэндальф смог скрыться и затем выручил спутников, убив вождя гоблинов заколдованным мечом. Когда бросившиеся в погоню гоблины настигли беглецов, Бильбо упал, ударился о камень и потерял сознание, а очнувшись, нашёл золотое кольцо. В это время хоббита обнаружил подземный житель — Голлум, который предложил Бэггинсу сыграть в загадки. По итогам этой игры Голлум или выводит Бильбо наружу, или съедает его. Хоббит выигрывает, задав вопрос о том, что у него в кармане. Голлум не хочет выполнять своё обещание, однако для охоты на Бильбо ему требуется кольцо — именно то, что и находилось в кармане у Бэггинса.

Выбравшись наружу, гномы попадают в лапы гигантских пауков, однако хоббит спасает их. Затем экспедиция приходит в Озёрный город, жители которого встречают гномов с восторгом. Однако теперь наступает самое опасная часть путешествия — проникновение в логово дракона Смога в Одинокой горе. Там Бильбо сперва находит алмаз Аркенстон, а затем встречается с самим драконом. Тот хвалится крепостью своей шкуры и позволяет хоббиту осмотреть её. Бэггинс находит там незащищённое место, после чего насмехается над Смогом. Тот в ярости летит в Озёрный город, однако лучник Бард, предупреждённый Бильбо, попадает точно в прореху.

После смерти дракона гномы спорят, как разделить сокровища. Возглавляющий отряд гномов Торин не хочет делиться богатствами, но Бильбо отказывается от своей доли и отдаёт Аркенстон людям.

На город нападают гоблины, люди и гномы вместе сражаются с врагами и побеждают, но Торин получает в битве смертельную рану и умирает, раскаявшись в своих скверных поступках.

Гномы ещё раз предлагают Бильбо долю богатств, но тот снова отказывается от золота и принимает лишь подарок на память, после чего возвращается в свой дом, где начинает писать стихи и ходить в гости к эльфам, чтобы вместе с ними вспоминать свои приключения.

Версии 

Фильм существует, по крайней мере, в двух официальных вариантах, отличающихся наличием различных сцен. Хронометраж версий отличается примерно на . Телевизионная версия, транслировавшаяся по эфирным и кабельным каналам, содержит сцену с гномами, поющими песни «Бейте тарелки» и «За синие горы, за белый туман». Однако на DVD была издана версия, в которой эта сцена отсутствует, но вместо этого она содержит сцены дележа сокровищ, битвы с гоблинами у Озёрного города и гибели Торина, которые отсутствуют в телеверсии.

Существует также «любительская» версия, созданная на основе DVD. Она длится  и содержит эпизоды, имеющиеся только в телевизионной версии.

В ролях 
 Зиновий Гердт — рассказчик
 Михаил Данилов — Бильбо
 Иван Краско — Гэндальф
 Игорь Дмитриев — Голлум
 Анатолий Равикович — Торин Дубощит
 Георгий Корольчук — Кили
 Михаил Кузнецов — Фили
 Алексей Кожевников — Балин
 Николай Гаврилов — Двалин
 Кирилл Датешидзе — Дори
 Владимир Козлов — Нори
 Олег Леваков — Ори
 Юрий Затравкин — Глоин
 Владимир Лелётко — Оин
 Михаил Храбров — Бофур
 Юрий Овсянко — Бифур
 Александр Исаков — Бомбур
 Борис Соколов — лучник Бард
 Алексей Цуканов — дракон Смог
 Владимир Мартьянов — паук
 Игорь Муравьёв — паук
 Михаил Матвеев — главарь гоблинов
 Леонард Секирин — гоблин
 Александр Сланкснис — гоблин

Танцы исполняют артисты Ленинградского государственного академического театра оперы и балета.

См. также 
 Хранители (телеспектакль)

Примечания

Ссылки 
 

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы 1985 года
Экранизации произведений Джона Рональда Руэла Толкина
Телефильмы СССР 1985 года
Фильмы студии «Лентелефильм»
Фильмы Владимира Латышева